Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1990 — 58-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом в шестой раз стал минский «Спутник».

Первая лига

Вторая лига 
Во второй лиге играли 32 команды, разделённые на две подгруппы. Победители подгрупп получили путёвки в Первую лигу.

Первая подгруппа

Вторая подгруппа 

 Команда КСОМ снялась с чемпионата, во всех матчах ей засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Ссылки 
 RSSSF
 Первая лига на kick-off.by
 Вторая лига на kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1990 году
Спорт в Белоруссии в 1990 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу